Gottlieb puede hacer referencia a:

Onomástica 

 Gottlieb (apellido), apellido de origen alemán.
 Gottlieb (nombre), nombre de origen alemán.

Nombres de empresa 

 Gottlieb-Handelsgesellschaft una ex cadena alemana de supermercados en el Sarre y en el sur de Baden, ciudad de Gottlieben.
 Gottlieb, Fabricante de máquinas de Pinball.

Ciudades 

 Gottlieben

Autores de nombres científicos 

 A.M.Gottlieb - Alexandra M. Gottlieb fl. 2002
 Gottlieb - Leslie David Gottlieb 1936-2012.
 M.Gottlieb - Matthias Gottlieb fl. 2002